Калинић је српско и хрватско презиме. Први пут је забележено 1566. године у Сплиту. Ово презиме има следеће хронолошке потврдеː забележено је у Славонији 1600, у Чуругу 1701, у Смоковљанима крај Дубровника 1730, у Госпођинцима (Бачка) 1808, у Вогошћи крај Сарајева (пореклом из Далмације), у Грачацу (Подибар) пореклом из Новог Пазара, у Пожаревцу (пореклом из Александровца), у Мирашевцу (Тимок). Данас се носиоци презимена Калинић у Хрватској срећу у околини Сплита, Бенковца, Дрниша, Госпића и Сиња. У Србији се срећу у Сремској Митровици, Инђији, Смедереву, Градишки и Београду.

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена